Saami steht für:
 Samen (Volk), ein indigenes Volk im Norden Fennoskandinaviens
 Samische Sprachen, eine Untergruppe der finno-ugrischen Sprachfamilie

SAAMI steht als Abkürzung für:
 Sporting Arms and Ammunition Manufacturers’ Institute, Abkürzung einer Organisation von Waffenherstellern

Siehe auch:
 Sami

Abkürzung